— глава Министерства обороны, который при поддержке первого заместителя министра, двух секретарей Парламента, заместителя министра по административной части, восьми генеральных директоров, начальника генштаба, а также начальников трёх штабов осуществляет руководство Министерством. С 10 августа 2022 года министром обороны является Ясукадзу Хамада.

В марте 2007 года Кабинет Министров Японии принял постановление, согласно которому министр обороны получил право использования противоракетных систем в чрезвычайной ситуации без консультаций с премьер-министром, если возникнет опасность ракетного нападения на страну.

Список министров обороны Японии 
 Фумио Кюма — с 9 сентября 2006 года по 3 июля 2007 года;
 Юрико Коикэ — с 3 июля по 25 августа 2007 года;
 Масахико Комура — с 25 августа 2007 года по 26 сентября 2007 года;
 Сигэру Исиба — с 26 сентября 2007 года по 2 августа 2008 года;
 Ёсимаса Хаяси — с 2 августа по 24 сентября 2008 года;
 Ясукадзу Хамада — с 24 сентября 2008 года по 16 сентября 2009 года;
 Тосими Китадзава — с 16 сентября 2009 года по 2 сентября 2011 года;
 Ясуо Итикава — с 2 сентября 2011 года по 4 июня 2012 года;
 Сатоси Моримото — с 4 июня 2012 года по 26 декабря 2012 года;
 Ицунори Онодэра — с 26 декабря 2012 года по 3 сентября 2014 года;
 Акинори Это — с 3 сентября 2014 года по 24 декабря 2014 года;
 Гэн Накатани — с 24 декабря 2014 года по 3 августа 2016 года;
 Томоми Инада — с 3 августа 2016 года по 28 июля 2017 года;
 Фумио Кисида (и.о.) — с 28 июля по 3 августа 2017 года;
 Ицунори Онодэра — с 3 августа 2017 года по 2 октября 2018 года;
  — с 2 октября 2018 года по 11 сентября 2019 года;
 Таро Коно — с 11 сентября 2019 года по 16 сентября 2020 года;
 Нобуо Киси — с 16 сентября 2020 года по 10 августа 2022 года;
 Ясукадзу Хамада — с 10 августа 2022 года.

Ссылки 
 Министерство обороны Японии
 Список министров обороны Японии